Regionalliga 1992/93 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1992/93
 Handball-Regionalliga West 1992/93